XXVIII Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Киеве по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны стал Александр Балякин. На втором месте Ростислав Лещинский, на третьем месте Вадим Вирный.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1982
Спортивные соревнования в Киеве
1982 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1982 году
Спорт на Украине в 1982 году